Ufa har flere betydninger:
 Ufa (flod)
 Ufa (by)